Ла Кантерита има више значења:

 Ла Кантерита (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Кантерита (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику